Ангелокастро или още и Ангелокастрон, може да се отнася за:

 Ангелокастро, село в дем Агринио, Гърция;
 Ангелокастро, средновековна крепост в дем Агринио, Гърция, средище на Епирското деспотство;
 Ангелокастро, византийска крепост на Корфу.